El Torneig de Los Angeles 2009, també conegut com LA Tennis Open 2009 i és un esdeveniment de tennis masculí sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 83a edició es va celebrar entre el 27 de juliol i el 2 d'agost del 2009 al Los Angeles Tennis Center de Los Angeles, Estats Units.

Quadre individual masculí 

2009
ATP World Tour 2009